Metabole acidose is een te lage pH (< 7,35) van het bloed, dat wordt veroorzaakt door een overschot aan zure of een tekort aan basische stoffen. Dit overschot of tekort kan door veel oorzaken ontstaan, zoals een stoornis in het metabolisme van cellen, het innemen van zure stoffen, of in een gestoorde uitscheiding van waterstofionen door de nieren.

Een metabole acidose kan onder andere veroorzaakt worden door ontregeling van diabetes, hyperglykemie, shock, uremie of nierfalen.

Zie ook 
 Metabole alkalose
 Zuur-base-evenwicht
 Ketoacidose
 Acidose
 Kussmaul-ademhaling

Afwijkende medische bevinding